Le théâtre Saint-Georges peut désigner :

 le théâtre Saint-Georges à Paris ;
 le théâtre Saint-George (St. George's Hall), ancienne salle de spectacle à Londres.

Voir aussi